Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2018 () проводился в городе Реджайна (Саскачеван) c 3 по 11 марта 2018 года. Турнир проходил в 89-й раз. В провинции Саскачеван чемпионат проходил в 5-й раз, в Сент-Джонсе — в 5-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2018, который проводился в марте—апреле 2018 в городе Лас-Вегас (США), а также выступать под этим наименованием на следующем чемпионате Канады в 2019 году.

В турнире приняло участие 17 команд: 14 команд, представляющих провинции и территории Канады, команда-победитель  (как «команда Канады») и две команды, претендующие на участие в качестве команды «по приглашению» (уайлд-кард).

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (для самой команды, возглавляемой скипом Брэдом Гушу, это была 2-я победа в данном составе; для самого Брэда Гушу — 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Брендан Боттчер). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Джон Эппинг).

Официальный хештег чемпионата: #BRIER2018.

Формат соревнований 
Квалификация:
Начиная с чемпионата 2018, автоматическую путёвку в основной турнир получают победитель предыдущего чемпионата («команда Канады», ) и победители чемпионатов провинций и территорий (всего 15 команд). 16-й командой становится победитель игры () между двумя командами, которые имеют лучшие показатели в системе рейтингования канадских команд  () из всех еще не квалифицировавшихся (и тех, которые имеют возможность выступать на чемпионате, не будучи заняты на других важных турнирах), — «команда по приглашению» (Уайлд-кард, ).

Основной турнир:
 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы по 8 команд, играют между собой по круговой системе в один круг.
 Команды, занявшие в группах места с 5-го по 8-е, выходят в раунд распределения общих мест с 9-го по 16-е (), где команда встречается с занявшей такое же, как она, место в другой группе.
 Команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е, выходят в медальный групповой этап (Championship Pool), где играют по круговой системе (только с командами из другой группы, результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт).
 Четыре лучшие команды из медального группового этапа выходят в плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−6.

Квалификация команды по приглашению (Team Wildcard) 

Команды, занимающие в рейтинге CTRS 2016—2017 высшие места

Wildcard Game
Пятница, 2 марта, 18:00

Групповой этап

Группа A 

 команды, выходящие в медальный раунд
 команды, выходящие в раунд распределения мест с 9-го по 16-е

Группа B 

 команды, выходящие в медальный раунд
 команды, выходящие в раунд распределения мест с 9-го по 16-е

Раунд распределения мест с 9-го по 16-е 
9 марта, 9:00

За общее 9-е место (A5 vs. B5)

За общее 11-е место (A6 vs B6)

За общее 13-е место (A7 vs. B7)

За общее 15-е место (A8 vs. B8)

Медальный групповой этап (Championship Pool) 
Количество побед и поражений на групповом этапе (в том числе в играх с командами, не прошедшими в медальный групповой этап) сохраняются за командами, за исключением побед или поражений в тай-брейках. В медальном групповом раунде команды играют только с командами, вышедшими из другой группы.

Турнирная таблица по ходу медального группового этапа
(курсивом указаны результаты игр из группового этапа матчей в группах A и B)

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфинал-2 (3-я команда против 4-й) 
10 марта, 14:00

Четвертьфинал-1 (1-я команда против 2-й) 
10 марта, 19:00

Полуфинал 
11 марта, 09:00

Финал 
11 марта, 16:00

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2018 и чемпионате Канады 2019 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

* — учитывая матч за право быть «Командой по приглашению» (Team Wildcard)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Greg Smith

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Murray McCormick, спортивный репортёр Regina Leader-Post

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Брэд Гушу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2018
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2018

2018
Спортивные соревнования в Реджайне
Спорт в Канаде в 2018 году
Март 2018 года